La Brasserie la Côte de Jade est une brasserie artisanale située à Pornic dans le département de la Loire-Atlantique. Elle a été créée en  par les brasseurs Anne et Ivan Lambert.

Brasserie ayant son siège en France
Loire-Atlantique